

Geografia
Paraguay
 Borja – distretto del Dipartimento di Guairá 
Spagna
 Borja – comune della comunità autonoma dell'Aragona

Onomastica
 Borja – nome proprio di persona spagnolo maschile
 Borja – nome originario della famiglia dei Borgia

Persone
 Carlos Borja – cestista messicano
 Hernán Borja, detto Chico – allenatore di calcio, calciatore e giocatore di calcio a 5 statunitense
 Enrique Borja – calciatore e dirigente sportivo messicano
 Félix Borja – calciatore ecuadoriano
 Juan Bautista Borja – pilota motociclistico spagnolo
 Miguel Borja – calciatore colombiano
 Víctor Borja – cestista messicano

Pagine correlate
 Juan Borgia
 San Borja